Eichhof steht für:
 Eichhof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eichhof (Bad Hersfeld), Ortsteil der Stadt Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Eichhof (Coburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern
 Eichhof (Kuhstorf), Wohnplatz von Kuhstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Eichhof (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eichhof (Lehrensteinsfeld), Wohnplatz der Gemeinde Lehrensteinsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Eichhof (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eichhof (Neresheim), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eichhof (Neuenstein), Weiler im zentralen Stadtteil der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eichhof (Niederstetten), Ortsteil der Statt Niederstetten, Baden-Württemberg
 Eichhof (Pähl), Ortsteil der Gemeinde Pähl, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eichhof (Schechingen), Wohnplatz der Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eichhof (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eichhof (Wilhelmsburg), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsburg, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Eichhof (Wüstung), eine Wüstung westlich Oberweimar (Hessen) am Ochsenbach

 Eichhof, historischer deutscher Name der Gemeinde Lasva, Estland
 Forsthaus Eichhof, Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Personen:
 Hugo Eichhof (eigentlich Hugo Gnielczyk; 1888–1977), deutscher Lehrer und Heimatkundler

Eichhof steht weiter für:
 Brauerei Eichhof, Bierbrauerei in Luzern, Schweiz
 Eichhof (Much), Lebensgemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung in Much
 Parkfriedhof Eichhof, Friedhof in Kronshagen bei Kiel
 Schloss Eichhof, Schloss in Bad Hersfeld
 Schloss Eichhof (Coburg), Schloss im Coburger Stadtteil Scheuerfeld 

Siehe auch:
 Aichhof
 Eichenhof
 Eicherhof
 Eichhofen
 Eichhoff
 Eichhoffen